A görbe vonalú koordináta-rendszerek az  euklideszi tér koordináta-rendszerei, melynek koordinátavonalai diffeomorfak a Descartes-féle koordináta-rendszer koordinátavonalaival. Ez azt jelenti, hogy a megfeleltetés lokálisan egy-egyértelmű, és a megfeleltetés, valamint az inverz megfeleltetés is differenciálható. Tehát nem lehet például szakadás vagy töréspont a koordináta-vonalakon.

A leggyakrabban alkalmazott görbe vonalú koordináta-rendszerek:
 a Descartes-féle koordináta-rendszer
 a polárkoordináta-rendszer
 a hengerkoordináta-rendszer
 a gömbkoordináták

A szóban forgó feladattól függően egy megfelelően választott görbe vonalú koordináta-rendszerben a számítások egyszerűbbek lehetnek, mint a Descartes-koordináta-rendszerben. Például a sugaras szimmetriájú feladatokhoz célszerűbb lehet a gömbkoordináták választása.

A következők elsősorban a háromdimenziós térre vonatkoztathatók, ám nagy részük általánosítható más dimenziókra is.

A Descartes-koordináták transzformációja
Egy -dimenziós tér egy pontjának koordinátái egy valós számokból álló -es, amely a pontot a koordináta-rendszer erejéig határozza meg. 

A Descartes-féle koordináta-rendszerben az  koordináták felírhatók az új  koordináták folytonosan differenciálható függvényeként:
,     ,   …    
Ez egy egyenletrendszer, ami invertálható, tehát megoldható az  koordinátákra:
,     ,   …   

ha az inverz funkcionáldetermináns nem nulla vagy végtelen:
.
Az inverz transzformációnak is folytonosan differenciálhatónak kell lennie. 

A transzformáció reguláris azokban a pontokban, melyeknek egyértelmű a megfeleltetése. A többi pontban szinguláris. Ekkor teljesül, hogy ha egy  pont adott az  Descartes-koordinátákkal, akkor az inverz transzformációkkal egyértelműen kiszámíthatók a  pont  görbe vonalú koordinátái. A tér minden reguláris pontja egyértelműen leírható az  Descartes-koordinátákkal és ekvivalensen, az  görbe vonalú koordinátákkal. 

Egy transzformációegyenletekre vonatkozó tétel szerint a fent leírtak alapján a Descartes-féle koordináta-rendszerrel együtt definiálható egy görbe vonalú koordináta-rendszer.

Koordinátavonalak, -felületek és tengelyek

Ebben a szakaszban a háromdimenziós térben szemléltetjük a koordinátavonalakat, -felületeket és tengelyeket.

A koordinátafelületek megkaphatók egy koordináta rögzítésével és a többi változtatásával:
   ahol   
Minden nem szinguláris ponton át az  felületsereg egy tagja halad át.

A koordinátavonalak úgy kaphatók, hogy két koordinátát rögzítünk, azaz  ahol , és a harmadik koordináta fut:
   ahol   

A fenti feltétel azt jelenti a funkcionáldetermináns számára, hogy a háromdimenziós tér minden pontján át három koordinátavonalnak kell áthaladnia, különben a pont nem reguláris. 

Például a gömbkoordináták esetén a  -tengely pontjaiban az összes  sík metszi egymást (ahol  az azimut). Így a -tengely pontjainak koordinátái nem egyértelműek: , de  tetszőleges.

Ha a különböző koordinátavonalak derékszögben metszik egymást, akkor a koordináta-rendszer ortogonális.

A koordinátatengelyeket a koordinátavonalak érintőiként definiáljuk. Ez a Descartes-féle koordináta-rendszertől és az affin koordináta-rendszerektől különböző koordináta-rendszerekben azt jelenti, hogy a tengelyek függnek a helytől. Emiatt helyi koordinátákról beszélünk.

Különböző bázisok
Egy vektor koordinátákkal való ábrázolásához bázisra van szükség. Ehhez egy -dimenziós térben  független vektorra van szükség. Egy ilyen bázissal a tér bármely vektora előállítható lineáris kombinációként, ahol is a kombináció együtthatói a vektor koordinátái.

Csak egyenesvonalú esetben állandóak a bázisvektorok; valóban görbe vonalú koordináta-rendszer esetén a bázis, így a koordináták is függenek a helytől. Emiatt ezeket a bázisokat helyi bázisoknak nevezik. Mind a bázisvektorok, mind a koordináták helyfüggők. Egyenes vonalú koordináta-rendszerekben a bázis globális, azaz nem függ a helytől. A helytől kizárólag a koordináták függnek.

Helyi bázis előállítására két módszer létezik:
 kovariáns bázis
 kontravariáns bázis
A két bázis reciprok, illetve duális egymással. Holonóm bázisoknak is nevezik őket. Különböznek abban, hogyan transzformálódnak koordinátaváltáskor – a két transzformáció inverze egymásnak. 

Az adott sokaság minden pontjában egyidejűleg létezik mindkét bázis. Így egy tetszőleges vektor ábrázolható egyikben vagy másikban. Az  kontravariáns koordinátákat kombinálják a kovariáns  bázisvektorokkal, és az  kovariáns koordinátákat a kontravariáns  bázisvektorokkal.

Ez a keresztbe párosítás biztosítja, hogy  vektor a koordinátatranszformáció során invariáns maradjon, mivel a bázis és a koordináták inverz módon transzformálódnak, így kölcsönösen kiegyenlítik egymást. A fizikában a vektorok ezen tulajdonsága alapvető, mivel a fizika törvényeinek a koordináta-rendszer választásától függetlennek kell lenniük. Ilyen például egy részecske sebessége.

Egy vektor (koordinátavektor) kontravariáns, ha a koordináták kontravariánsak, és a bázis kovariáns. Egy vektor (koordinátavektor) kovariáns, ha a koordináták kovariánsak, és a bázis kontravariáns.

Kovariáns bázis

A kovariáns bázis vektorai minden pontban érintőlegesek valamelyik koordinátavonalhoz.

Normált és természetes bázis
A koordinátavonalak érintő-egységvektorai bázist alkotnak, ami kovariáns bázisvektorokból áll:

Ezek az egységvektorok a helytől függően fordulnak  irányba.

A  skálázási tényezők definíciója:
,   így  

A nem normált vektorok alkotják a természetes bázist, amiből a normálással a normált bázis nyerhető. Itt a természetes bázis vektorait  jelöli, a normált bázis vektorait pedig .

Kontravariáns koordináták
Az új bázisokkal az összes  vektor kifejezhető a normált kovariáns  bázisban, illetve a  természetes bázisban:

ahol  illetve  kontravariáns koordináták, melyek iránya az -koordinátavonal felé mutat;  a normált,  a természetes bázisban. A tenzoranalízisben a  koordinátákat felső  indexszel jelölik. Ez nem hatványozást jelent.

Egy  vektorkoordináta hossza megfelel a normált bázisban a  koordináta abszolútértékének, a természetes bázisban pedig az  koordináta abszolútértékének és a  vektorhossz szorzatának:

Ha a vektor fizikai mennyiséget jelöl, akkor a természetes bázis hossza tartalmazhat mértékegységet is, ami így összeszorzódik a koordinátákkal. Ez körülményes lehet. Normált bázis esetén azonban a mértékegység teljes egészében a koordinátán múlik. Ezért az  koordináták fizikai koordináták, és a normált  bázisvektorok fizikai bázisvektorok. 

Megkülönböztetésként az  koordináták holonóm koordináták, és a természetes  bázisvektorok holonóm bázisvektorok.

A bázisvektorok és koordináták viselkedése a transzformáció során, Jacobi-mátrix

A természetes bázisvektorok definíciójából következően az  koordináták transzformációja  koordinátákká adódik a képlet:

A természetes bázisvektorok egyszerűen viselkednek a transzformáció során. Normált bázis esetén a  skálázási tényezőkkel is számolni kell:

Egy tetszőleges  vektor kifejezhető mjnd a régi, mind az új bázisban:

Így kapható a koordináták viselkedése a transzformáció során:

Míg a kovariáns vektorok esetén a  Jacobi-mátrixszal végezhető, a kontravariáns koordináták transzformációjához a Jacobi-mátrix  inverzét kell alkalmazni.

A tenzoranalízisben a vektorok viselkedését a fenti transzformációs viselkedéssel definiálják. Maga a  helyvektor nem vektor, de a  helyvektor-differenciál már igen.

A Descartes-féle koordináták transzformációjának Jacobi-mátrixa megegyezik azzal a mátrixszal, melyben a természetes bázis oszlopvektorokként szerepel:

Az inverz funkcionáldeterminánsra vonatkozó  feltétel a következő kapcsolattal jellemezhető:

Ez megfelel az  inhomogén lineáris egyenletrendszernek a -re. A  koordinátái tartalmazzák a  görbe vonalú bázisvektorok koordinátáit. Az egyenletrendszer csak akkor oldható meg egyértelműen, ha a  mátrix magja nulladimenziós, azaz az oszlop- illetve sorvektorok lineárisan függetlenek. Ez ekvivalens azzal, hogy a   mátrix determinánsa nullától különbözik. Ez egyértelműen meghatározza az ismeretleneket,  azaz minden ponthoz egy, és csak egy  bázis létezik.

A duális  bázis hasonlóan megfeleltethető a fenti mátrix inverzének.

Metrikus tenzor és Gram-determináns
A természetes bázisvektorok skalárszorzatai definiálják a  metrikus tenzor komponenseit:

Vegyük észre, hogy a metrikus tenzor a skaláris szorzás kommutativitás miatt szimmetrikus:

Emiatt a metrikus tenzornak  független komponense van, és nem . Három dimenzióban a független elemek száma 6.

A metrikus tenzor írható, mint a Jacobi-mátrix és transzponáltjának szorzata:

A  mennyiségek metrikus együtthatók, melyek segítségével kiszámítható egy vektor hossza a   kontravariáns koordinátákból. Ehhez kellenek a skálázási tényezők.

A   skálázási tényezőket a  átlós elemek adják meg, mivel :

A metrikus tenzor determinánsa a  Gram-determináns:

 következménye, hogy a Jacobi-mátrix determinánsa abszolútértékének meg kell egyeznie a Gram-determináns négyzetgyökével. Másként,

,

ahol az előjel a bázis irányításától függ. A normált bázisvektorokból alkotott determináns a multilinearitás miatt adja, hogy:

A metrikus tenzor  inverzére teljesül a Cramer-szabály miatt, hogy:

ahol   az adjungált és  a Gram-determináns. A kifejtési tételből következik, hogy:

és az inverz metrikus tenzorra:

Ortogonális koordináta-rendszerek
Ha az -dimenziós térben minden nem szinguláris pontban az  koordinátavonal mindegyike merőlegesen metszi egymást, akkor a koordináta-rendszer ortogonális. Ekkor az  vektorok az  tér ortonormált bázist alkotnak:

,      (Kronecker-delta)

A természetes bázisvektorokra:

Így az ortogonális bázisvektorok esetén a metrikus tenzor diagonális:

Az inverz metrikus tenzor ortognális koordináták esetén:

A Gram-determináns is egyszerűbb:

A természetes, illetve normált bázisvektorok esetén a determináns:

Háromdimenziós tér
Ha az ortonormált bázis jobbkezes, akkor teljesülnek a következők:

,       (: Levi-Civita-szimbólum)

Bővebben:

Egyenes vonalú koordináta-rendszerek
Általában a görbe vonalú koordináta-rendszerekben nincs globális bázis, mivel a koordinátavonalak nem egyenesek. Globális bázis csak abban a speciális esetben létezik, hogyha a koordinátavonalak egyenesek. Ekkor a koordinátafelületek síkok, seregeik párhuzamos síkseregeket alkotnak. Ekkor a transzformációs egyenletek így alakulnak:

 

ahol  és  konstansok. A  Jacobi-mátrix megfelel az  transzformációs mátrixnak. Így a  természetes egységvektorok alkotják az  mátrix -edik oszlopát.

Duális bázis: kontravariáns bázis
A kontravariőns bázisvektorok minden pontban merőlegesek a megfelelő koordinátafelületekre. Duálisak a kovariáns bázisvektorokra. Egy vektor kontravariáns komponensei megkaphatók a kontravariáns bázisvektorokra való vetítéssel.

Ortogonális koordináták
A  vektor  kontraviariáns koordinátái egy  ortonormált bázis számára megkaphatók vetítéssel:

Nem derékszögű koordináta-rendszerekben egy vektor egy kovariáns koordinátája megkapható a   vetítéssel a megfelelő kovariáns koordinátára. Ez nem a  kontravariáns koordináta, mivel nem teljesül a  reláció, azaz a metrikus tenzor nem diagonális. Ehhez szükség van a duális tér és a duális bázis fogalmára.

Duális tér és duális bázis
Az érintővektorok  vektorterének duális  tere azokból a lineáris funkcionálokból áll, amelyek a vektorokat az alattuk levő testre képezik le: . A  duális tér egy bázisát alkotják a -hez duális bázisvektorok. A duális bázisvektorokat úgy definiálják, hogy .

Definiáljuk továbbá a következő bilineáris formát:  . Ez az úgynevezett duális párosítás. Így a  duális bázisvektorok hatása a  bázisvektorokra:

Véges dimenziós  tér esetén  izomorf -hez, azaz . Az  euklideszi térben (ami  skalárszorzattal ellátva) a duális párosítás azonosítható az 

 

skalárszorzattal, így a duális vektorok azonosíthatók vektorokként. Itt  és  illetve .

Duális bázis
A duális bázist úgy definiálják, hogy a  (kovariáns bázisvektorok) és a  (kontravariáns bázisvektorok, jelen esetben   normált bázisvektorok) skaláris szorzata:

.

legyen. Hasonlóan, a  természetes bázisvektorokra és  duális bázisvektoraikra:

.

A  természetes bázisvektorokra és  duális bázisvektoraikra mátrixjelöléssel:

Mivel a kovariáns bázisvektorokból, mint oszlopokból alkotott Jacobi-mátrix megfelel annak, hogy , azért a kontravariáns vektorokból, mint sorvektorokból alkotott mátrixnak az inverz Jacobi-mátrixnak kell lennie:

Tehát a duális bázisvektorok megkaphatók a Jacobi-mátrix invertálásával.

A kontravariáns bázisvektorok Gram-determinánsa megegyezik a kovariáns bázisvektorokból alkotott mátrix determinánsának inverzével:

Kovariáns komponensek
Az új bázisban az összes  kifejezhető a  (normált), illetve a természetes  bázisban:

Itt  illetve  kovariáns vektorkomponensek, ami a  illetve  koordinátafelületek normálisának irányába mutat. A tenzoranalízisben  indexeit alsó indexbe írják.

A koordináták mint a bázivektorokra vett vetületek
Egy  vektor  kontravariáns koordinátáját az  bázisvektorra vett vetítéssel kaphatjuk; ez a kontravariáns bázis, a tenzoranalízisben felső indexet használva ():

Ortonormális bázisvektorok esetén a ko- és kontravariáns bázisvektorok megegyezne, így a ko- és kontravariáns koordináták is.

Általában, egy tetszőleges vektor ábrázolható ko- és kontravariáns bázisban:

Így a kontravariáns bázis a kovariáns koordinátákkal, és a kovariáns bázis a kontravariáns koordinátákkal kombinálódik. Ez a tulajdonság megőrzi a vektorokat a koordináta-rendszer megváltoztatásakor.

Mindkét oldalt megszorozva -vel kapjuk, hogy:

Így a  metrikus tenzorok és  inverzük segítségével az  kontravariáns koordináták átvihetők a  kovariáns koordinátákba és vissza. A tenzorok nyelvén: az index emelhető és süllyeszthető.

Ortogonális koordináták
Ortogonális koordináta-rendszerekben egybeesnek a bázisvektorok és a duális bázisvektorok normáltjai. Ez a természetes bázisokra azt jelenti, hogy a megfelelő bázisvektorok párhuzamosak, és egy  faktorszorosa az egyik a másiknak:

Normált bázisok esetén a koordináták megegyeznek:

Három dimenzióban
Három dimenzióban a duális bázisvektorok kifejezhetők a bázisvektorok vektorszorzatát elosztva a bázisvektorok  illetve  vegyes szorzatával:

Kompaktabban, a normált bázisvektorokkal:

és a természetes bázisvektorokkal:

Míg a (kovariáns) bázisvektorok érintik a koordinátavonalakat, addig a (kontravariáns) duális bázis vektorai merőlegesek a koordinátafelületekre. Például, ha  és  része egy koordinátafelületnek, akkor erre az  merőleges.

Megfordítva, a kontravariáns bázisvektorokkal hasonlóan kifejezhetők a kovariáns bázisvektorok. Tehát a vektorszorzatot elosztjuk a  illetve  vegyes szorzattal:

Ha a kovariáns vektorok jobbsodrású bázist alkotnak, akkor a kontravariáns bázisvektorok is jobbsodratú koordináta-rendszert alkotnak. A két determináns szorzatának ugyanis egynek kell lennie.

Tenzorok
Egy -fokú tenzor kifejezhető - vektor tenzorszorzataként:

A tenzorszorzás nem kommutatív, így a vektorok sorrendje nem cserélhető fel. Az  skalárok az alaptest elemei, tehát , melyek koordinátatranszformáció során nem változtatnak értéket: . A skalárok nulladfokú, a vektorok elsőfokú tenzorok.

A vektorok kétfélék lehetnek, ko- és kontravariáns módon ábrázolhatók, ami -edfokú tenzorok számára   lehetőséget biztosít. A vektorokkal történő ábrázolással a vektorok tulajdonságait a tenzorok is öröklik. Így például metrikus tenzorokkal az indexek emelhetők és süllyeszthetők, azaz a ko- és kontravariáns ábrázolások egymásba átvihetők. Az indexek emelésével és süllyesztésével egymásból kapható tenzorok egymás asszociáltjai. A tenzorok átveszik a vektorok transzformációval szembeni viselkedését, így a kovariáns részek úgy transzformálódnak, mint a kovariáns vektorok, tehát a Jacobi-mátrixszal, és a kontravariáns részek úgy, mint a kontravariáns vektorok, tehát a Jacobi-mátrix inverzével.

Másodfokú tenzorok
Egy másodfokú tenzor négyféleképpen ábrázolható:

A négy eset: (tiszta) kontravariáns, (tiszta) kovariáns, kontra-kovaráns, ko-kovariáns.

Az egységtenzor, melyet az  egyenlőség definiál:

Skalárszorzat
Két vektor skalárszorzata:

Ez megfelel a  másodfokú tenzor kontrakciójának egy nulladfokú tenzorra.

Harmadfokú tenzorok
Egy harmadfokú tenzor nyolcféleképpen ábrázolható:

Három dimenzióban a teljesen antiszimmetrikus tenzor adódik, mint:

Az első reláció a Descartes-féle írásmód, a következő kettő pedig a görbe vonalú tenzorverzió leírásai közül kettő.

A bázisvektorok deriváltjai
A bázisvektorok deriváltjai görbe vonalú koordináta-rendszerekben a következőképpen különböznek a Descartes-féle koordináta-rendszerekben megszokottól. Mivel általában a koordinátagörbék nem egyenesek, és a bázisvektorok függenek a helytől, a bázisvektorokat is differenciálni kell. A szorzatszabályt alkalmazva:

Illetve a természetes bázisban:

Christoffel-szimbólum
Az  bázisvektor egy  koordináta szerinti deriváltja kifejezhető a  bázisvektorok lineáris kombinációjával:

A  együtthatók másodfajú Christoffel-szimbólumok.

A  mennyiségek elsőfajú Christoffel-szimbólumok. Egy természetes bázisvektor teljes differenciálja:

Egy vektor deriváltja kifejezhető Christoffel-szimbólumokkal:

Itt a második egyenlőségjelnél felcseréltük az  és  indexeket, mivel mindkettőre összegzünk, és felbontottuk  zárójeleit.

Kovariáns derivált
Erre alapozható egy vektor kovariáns deriváltja:

Az első term az  vektormező  komponensének megváltozását írja le az  koordinátatengely mentén, a második a mező megváltozását, amit a koordináta-rendszer változása von magával. Egyenes vonalú koordináta-rendszerekben, ahol a metrikus tenzor konstans, a Christoffel-szimbólumok eltűnnek, és a kovariáns derivált megegyezik a parciális deriválttal.

A kovariáns derivált a sokaság geometriájának további geometriai szerkezetét tárja fel, ami lehetővé teszi különböző vektorterek és érintőterek vektorainak összehasonlítását. Így a kovariáns derivált különböző vektorterek differenciálgeometriai összefüggését állítja elő. Ez ahhoz szükséges például, hogy kiszámítsák egy  görbe görbületét. Ehhez a  és  vektorok differenciálhányadosát kell képezni, melyek különböző vektorterekben élnek.

A metrikus tenzorok kovariáns deriváltjának koordinátái eltűnnek: .

A kovariáns deriválttal általánosíthatók az irány szerinti deriváltak:

Például ha egy görbe egy Riemann-sokaság geodetikus vonala, akkor definíció szerint két pont között a legrövidebb  összekötő vonal a sokaságon belül, ami kifejezhető az  geodetikus differenciálegyenlettel. Ez azt jelenti, hogy az  görbe sebesség-vektormezője (érintő-vektormezője) konstans a  görbe mentén. Ez a definíció annak felel meg, hogy  geodetikus vonalai egyenesek. A görbe görbülete így eltűnik, így az érintővektor deriváltja is nulla végig a görbe mentén. Lokális koordinátákkal a geodetikus differenciálegyenlet:

A Christoffel-szimbólumok a  affin összefüggés koordinátái. Ha az együtthatók adottak, akkor megadtuk, hogy a sokaságban hogyan változnak pontról pontra a koordináta-rendszerek. Lehet, hogy több információnk van a térről és a benne levő differenciálható sokaságról, így tudjuk, hogy mit értünk kovariáns differenciáláson, így a Christoffel-szimbólumok meghatározhatók. Az utóbbi esetben be kell látni, hogy Riemann-sokaságról van szó, és a sokaság minden érintőtere skalárszorzat, így metrikát indukál, tehát van távolság.

Mivel a tekintetbe vett sokaságok (szemi)-Riemann-sokaságok (itt eltűnik a torziótenzor), azért a  összefüggés egy Levi-Civita-összefüggés, vagyis torziómentes, illetve szimmetrikus, és emellett még metrikus összefüggés is. Torziómentessége miatt az antiszimmetrizált  irány menti derivált megegyezik a  Lie-deriválttal. Míg az  irány menti derivált lineáris az  iránymezőben, azért az  Lie-derivált egy argumentumában sem lineáris.

A Christoffel-szimbólumok tulajdonságai
Schwarz tétele, illetve a  torziómentessége miatt a Christoffel-szimbólumok szimmetrikusak két alsó indexükben:

Ez alapján a Christoffel-szimbólumok a  metrikus együtthatók alapján:

Ez következik abból a relációból, hogy:

és  két permutációjából, azaz -ból és -ből.

A duális bázisvektorok deriváltjára a következő összefüggést kapjuk:

Ez alapján a kovariáns komponensek kovariáns deriváltjai:

Fontos megjegyezni, hogy a Christoffel-szimbólumok három indexükkel nem írnak le harmadfokú tenzort, mivel nem mutatják a tenzoroknál megkövetelt viselkedést a transzformációkkal szemben:

A transzformációs formulában szereplő második tag miatt nincs szó tenzorról. Emiatt a Christoffel-szimbólumokat jelölik úgy is, hogy ne lehessen tenzornak nézni őket:

A transzformációval szembeni viselkedésről tett kijelentés általánosítható: Egy tenzor parciális deriváltjának indexe () úgy transzformálódik, mint egy kovariáns index (). Ezzel szemben egy  második parciális derivált indexei () közül egyik sem transzformálódik tenzorindexek módjára. Kiutat a kovariáns derivált jelent: Egy tenzorkoordináta  -edik kovariáns deriváltja újra tenzorkoordináta, kovariáns index módjára transzformálódik. Például ebben:   és  kovariáns indexek.

Görbe vonalú koordináták három dimenzióban

Vektorszorzat és alternáló tenzor
Descartes-koordinátákban a vektorszorzás az  Levi-Civita szimbólummal:

Görbe vonalú  koordináták esetén az 

alternáló tenzor használható:

Ez levezethető abból, hogy :

A következő számításból látható, hogy  tenzorként viselkedik a transzformációkkal szemben. A kovariáns verzió:

A vektorszorzat a normált bázisban:

Koordinátafelületek: belső geometria
Az általánosság megszorítás nélkül feltesszük, hogy az  koordinátafelületről van szó. A felület egy nem normált normálvektora kollineáris a  kontravariáns bázisvektorral:

Konvenció szerint -ben egy felületet a belső geometria következő mennyiségeivel definiálhatjuk. Azért belső geometriai jellemzők, mivel megállapíthatók a felületen belül szög- és távolságméréssel (lásd első alapforma):

Ortogonális koordinátákban , tehát .

A felület metrikus tenzora és ennek Gram-determinánsa:

A felület funkcionáldeterminánsa:

ahol  a felület normált normálvektora. 

Az inverz metrikus tenzor:

Koordinátafelületek: Külső geometria
A következőkben a görög betűs indexek az 1,2 értékeket veszik fel, és a felület koordinátáit és bázisvektorait jelölik.

A    szerinti parciális deriváltja előállítható a  felület bázisvektorainak lineáris kombinációjaként. Ez következik a   normálási feltételből a  deriváltból következően. Így  ortogonális az  felületi normálisra, ennélfogva a felületben kell lennie. Bevezetünk egy másik  mennyiséget is, ami másodfokú tenzor:

A szakirodalom a  tenzort másodfokú felülettenzornak, görbületi tenzornak vagy felülettenzornak nevezi. A  kovariáns koordináták számítása:

ahol . Ez írható úgy is, mint:

lásd második alapforma.

A   értékek kapcsolatba hozhatók a másodfajú Christoffel-szimbólumokkal. A  helyettesítéssel:

Innen a Gauß-Weingarten-egyenletek:

A második alapforma függ a felület helyzetétől a körülvevő térben, és a görbületi számításokhoz szükséges. A  vegyes, kontravariáns-kovariáns tenzor segítségével:

a főgörbületek ( sajátértékei),  középgörbület és a  Gauß-görbület is számítható.

A Riemann-féle görbületi tenzor kifejezhető a  tenzorszorzattal. További integrabilitási feltételek a  Mainardi-Codazzi-egyenletek.

Integrációs elemek három dimenzióban

Görbeelem
Egy vektoriális  útelem vagy görbeelem kifejezhető a helyvektor teljes differenciáljaként:

Az  koordinátavonalak iránya menti differenciálok azonosíthatók:

Ügyeljünk arra, hogy  indexe nem jelez kovarianciát. A vektoriális útelemek segítségével ív- felület- és térfogatelemek határozhatók meg.

Ívelem
A skaláris útelem vagy hosszelem, illetve ívelem definíció szerint 

Normált bázisvektorokkal:

Az  ortogonális koordináták esetén:
  és

Speciálisan, ha a görbe a  síkban fut, akkor az első alapforma:

Felszínelem
Egy koordinátafelület felszíneleme:

Az előjelet az irányítás adja meg. A   mennyiséget skaláris felszínelemnek nevezik.

Az általánosság megszorítása nélkül tekinthetjük az  koordinátafelületet:

Normált bázisvektorokkal:

Ortogonális koordináták esetén:

Térfogatelem
A térfogatelem:

ahol azonosítható a  funkcionáldetermináns abszolútértéke.

Normált bázisvektorokra:

Ortogonáls koordinátákban:

Differenciáloperátorok három dimenzióban
Az ortogonális koordináta-rendszerek speciális esete több különböző szempontból is fontos, például mérnökök és fizikusok számára. Többek között azért, mert a leggyakrabban használt görbe vonalú koordináta-rendszerek, például a gömbi és az elliptikus, ortogonálisak. Más szempontból azért is fontosak, mert itt nem kell foglalkozni a kovariáns, a kontravariáns, a duális, a gamma-együttható és további kapcsolódó fogalmakkal. Továbbá a bázisok mindig ortogonálisak, habár nem mindig normáltak. Ortonormált rendszert a normált bázisok alkotnak. A normált vektorokat  jelöli.

Ortogonális koordináta-rendszerekben a következő differenciáloperátorokat adják meg: gradiens, divergencia, rotáció, Laplace-operátor. Egy  függvény gradiense megadja a függvény legnagyobb meredekségét, a  skalármező, illetve   vektormező a forrás- és örvénysűrűséget jelenti. Jelentésük független a koordinátáktól.

A  skalárfüggvény gradiense:

Vegyük észre, hogy nemcsak , hanem minden megnevezett mennyiség, köztük a bázisvektorok és a  együtthatók is függhetnek u-tól.

Egy vektormező divergenciája:

Egy vektormező rotációja:

A Laplace-operátor:

Tehát nem elég a  helyettesítést elvégezni, hanem alkalmazni kell a  definíciót. A fent megadott eredményeket a gyakorlatban egyszerűbben is megkaphatjuk ha a már meglevő koordinátafüggetlen definíciókat használjuk.

Konform leképezés
Két dimenzióban több hasznos koordináta-rendszert konform leképezéssel hoztak létre. Ezek nemcsak hogy derékszögűek, hanem szögtartóak tetszőleges szögre. Ez azt is jelenti, hogy két bázisvektor hosszának aránya mindig egy, például  k-tól függetlenül, különben a gömbből ellipszoid lenne.

Differenciáloperátorok általános koordináta-rendszerben
A következőkben a természetes bázist, és a tenzoranalízisben megszokott jelöléseket használjuk. Azaz a felső index kontravarianciát, az alsó index kovarianciát jelez. Legyen továbbá  skalármező, és  vektormező.

Továbbá az írásmód  lesz,  Christoffel-szimbólum, amit    definiál. A kovariáns derivált . Skalár kovariáns deriváltja , és vektor kovariáns deriváltja , illetve  .

Skalármező gradiense:

Tenzormező gradiense:
Egy   fokú  tenzor esetén két lehetőség adódik a gradiens definiálására: 
 a jobbgradiens:

 a balgradiens:
.
A továbbiakban a jobbgradienst használjuk.

Vektormező gradiense:

Másodfokú tenzor gradiense:

Vektormező divergenciája:

Tenzormező divergenciája:
Az  fokú  tenzorok esetén két lehetőség van a divergencia definiálására: a jobbdivergencia  és a baldivergencia  . A továbbiakban a jobbdivergenciát használjuk.

Másodfokú tenzor divergenciája:

Tenzormező rotációja:
Egy   fokú  tenzor esetén két lehetőség adódik a rotáció definiálására: 
 a jobbrotáció

 és a balrotáció:
 .
A továbbiakban a jobbrotációt használjuk:

Vektormező rotációja:

Skalármező Laplace-operátora:

Gradiens és totális differenciál
A következőkben a gradiens görbe vonalú koordináta-rendszerben vezetjük be. A helyvektor totális differenciálja előáll, mint:

Legyen most  tetszőleges skalármező. Totális differenciálja a  fenti ábrázolásával:

A  gradiens definiálható, mint:

és azonosítható, mint:

Ortogonális koordinátákban egy kovariáns bázisvektor , és a hozzá tartozó duális kontravariáns bázisvektor . Így ortogonális koordinátákban a gradiens:

 esetén a  kontravariáns bázisvektor gradiensét kapjuk, tehát a  koordinátafelület normálisának gradiensét:

Speciális Christoffel-szimbólumok
A divergencia kiszámításához szükség van a  Christoffel-szimbólumra. Ez kifejezhető, mint a metrikus tenzor  determinánsa:

ami következik abból, hogy  és a következő összefüggésből:

Így a divergencia és a Laplace-operátor:

Koordinátafüggetlen divergencia
A divergencia koordinátafüggetlen ábrázolása a következő forrássűrűséget vezeti be: 

ahol  egy tetszőleges térfogat, és az  áramot integráljuk a  peremen. A következőkben ez egy infinitezimális paralelepipedon a  pont környezetben, melyet az  vektorok feszítenek ki az   koordinátavonalak irányában. Ez azt jelenti, hogy koordinátái az   intervallumba esnek. Az élek hossza , és az  élek nem feltétlenül merőlegesek egymásra. A térfogat számítása:

A paralelepipedont az 
és az  lapok határolják. Egy  koordinátafelület felületeleme három dimenzióban:

és a  vektormező helyi árama ezen a felületelemen keresztül:

így a  felületen keresztülhaladó áram (mivel a  vektoriális felületelem kifelé mutat, azért ):

és a  felületen áthaladó áram:

itt az integrandust az  helyen első rendben -ba fejtettük. A kettő összevetésével

A többi koordinátára hasonlóan:

így a divergencia a természetes , illetve normált  koordinátákban:

Ortogonális koordinátákban:

Koordinátafüggetlen rotáció
A rotáció koordinátafüggetlen definíciója:

ahol  tetszőleges felület az  egységnormálissal, ahol az  vonal menti integrál a felület  pereme körül fut.

A továbbiakban egy  felületet tekintünk. Így a bal oldal:

Legyen  egy (infinitezimális) paralelogramma a  pont körül, melyet a  és  vektorok feszítenek ki. Ennek terűlete .

Az integráció ennek a paralelogrammának az éleit járja körbe:

Ha , akkor   -re és -ra, illetve   -re és -re. 

Az 1 és 3 út menti integrálok összefoglalva:

Ha az integrandust az  helyen első rendben kifejtjük -re, akkor akkor a megközelített integrandus -től függ, tehát független -től, így az integrandus egyszerűen kiértékelhető:

Analóg módon, a 2 és a 4 út menti integrálra adódik, hogy:

Összevetve a cirkuláció -on belül a  paralelogramma körül:

 esetén a közelítésekből egzakt relációk lesznek. A rotáció definiáló egyenlőségét behelyettesítve, ha minden mennyiséget  körül értékelünk ki.

Hasonló eredményeket kaphatunk a többi koordinátára is a koordináták ciklikus cseréjével. Így a rotáció azzal, hogy: :

A természetes  kovariáns koordináta számítható a (természetes) kontravariáns -ből úgy, mint  . A továbbiakban a  normált koordináták  illetve .

Ha a koordináták ortogonálisak, akkor  miatt teljesül, hogy  sowie . Az  ortogonális normált koordinátákra , tehát ekkor a rotáció:

A rotáció mint antiszimmetrikus tenzor
A rotáció képletében feltűnnek a  termek, melyek parciális deriváltakká egyszerűsíthetők, mivel a Christoffel-szimbólumok alsó indexükben szimmetrikusak:

Ez a mennyiség egy másodfokú antiszimmetrikus tenzort ábrázol, a  vektor rotorja.

Példák görbevonalú koordináta-rendszerekre

Ortogonális koordináta-rendszerek
 Hengerkoordináta-rendszer: 

 Gömbkoordináta-rendszer: 

 Parabolikus hengerkoordináta-rendszer: 

 Paraboloid koordináta-rendszer: 

 Elliptikus hengerkoordináta-rendszer: 

 Nyújtott ellipszoid koordináta-rendszer: 

 Lapított ellipszoid koordináta-rendszer: 

 Bipoláris koordináta-rendszer: 

 Ellipszoid koordináta-rendszer:

Nem ortogonális koordináta-rendszer
 Alternatív elliptikus hengerkoordináták:

Differenciálgeometria
A görbe vonalú koordináták egyik hagyományos alkalmazását a differenciálgeometriában találjuk meg, speciálisan differenciálható sokaságok atlaszaiban. A következőkben összefüggéseket vezetünk le a differenciálformák kalkulusához, amelyek ezen számítások alapján koordinátafüggetlenül ábrázolhatók.

Differenciálformák
Legyen  egy -dimenziós differenciálható sokaság. Egy   -forma minden  ponthoz hozzárendel egy sima alternáló  -multilineáris formát a  érintőtéren. Ez az  egy valós értékű lineáris funkcionál, ami vektormező -saihoz valós számokat rendelnek:

Itt  maga az érintőtér külső hatványának eleme, azaz  eleme, mivel teljesül, hogy  és . Az összes  fölötti -forma halmaza, illetve a  diszjunkt unió képezi az  vektorteret. Ezekkel a képletekkel atlaszfüggetlenül lehet integrálni egy sokaságon.

A tenzoranalízisben   antiszimmetrikus -fokú kovariáns tenzor. Lásd: alternáló -multilineáris forma.

Differenciálformák: ábrázolás koordinátákkal
Legyen  nyílt része -nek, és  helyi koordináta-rendszer az  helyi koordinátákkal. Ekkor a  helyen 

a  érintőtér helyi bázisa és 

a hozzá tartozó duális bázis. A dualitást  fejezi ki, tehát ez bázisa a  koérintőtérnek. Ezek 1-formák a  vektortéren. 
Ezeknek az  1-formáknak a -szoros  külső szorzata, ahol  asszociatív, bilineáris és antikommutatív, egy -forma, ahol 

a  koérintőtér fölötti  külső algebra egy bázisa. Minden  differenciálforma egyértelműen ábrázolható az összes  térképen:

Például egy 2-forma:

ami megfelel egy másodfokú antiszimmetrikus kovariáns tenzormezőnek. Az  esetben:

A skalár- és vektormezők kapcsolata a differenciálformákkal
Differenciálható skalármezők esetén teljesül az azonosság: az  sima függvények identikusak a 0-formákkal:

A következő izomorfiával egy  differenciálható vektormezőhöz egyértelműen hozzárendelhető egy 1-forma, ahol  a skalárszorzat, és alkalmazzuk az Einstein-féle összegkonvenciót is:

A Hodge-Stern-operátorral egy skalármezőhöz hozzárendelhető egy -forma, és egy vektormezőhöz egy -forma.

Művelet érintő- és koérintővektorok
A flat, bé  és sharp, kereszt  zenei operátorok izomorfiákat írnak le, melyeket a   Riemann-metrika indukál, és az érintővektorokat a koérintővektorokra, illetve megfordítva képezik le:

A tenzor notációban ez az indexek emelésének és süllyesztésének felel meg.

Hodge-Stern-operátor
Az  dimenziós, irányított, euklideszi terekben létezik egy kanonikus izomorfizmus, ami a komplementer fokú ( és ) alternáló multilineáris formákat egymásra képezi le. Ez az úgynevezett Hodge-Stern-operátor:

Mindkét vektortér dimenziója .

Három dimenzióban, azaz  esetén egy 0-formához hozzárendel egy 3-formát:

és egy 1-formához egy 2-formát

Így egy differenciálható  vektormezőhöz nemcsak egy  1-forma, hanem egy   2-forma is hozzárendelhető. Egy differenciálható  skalárfüggvényhez pedig hozzárendelhető egy  0-forma, illetve egy  3-forma is.

Egy -forma külső deriváltja egy -forma keletkezik. A zenei operátorokkal és a Hodge-Stern-operátorral képződik a De-Rham-komplexus. Két külső derivált láncolása identikus nullával. Ebből levezethetők a vektoranalízis integráltételei, a Stokes-tétel, Gauß integráltétele és a Green-tétel.

Jegyzetek

Források
 Günter Bärwolff: Höhere Mathematik für Naturwissenschaftler und Ingenieure. 2. Auflage, 1. korrigierte Nachdruck. Spektrum Akademischer Verlag, München u. a. 2009, .
 Wolfgang Kühnel: Differentialgeometrie. Kurven – Flächen – Mannigfaltigkeiten. 4. überarbeitete Auflage. Vieweg, Wiesbaden 2008, .
 Siegfried Kästner: Vektoren, Tensoren, Spinoren. Eine Einführung in den Tensorkalkül unter Berücksichtigung der physikalischen Anwendung. 2. verbesserte Auflage. Akademie-Verlag, Berlin 1964.
 Murray R. Spiegel, Dennis Spellman, Seymour Lipschutz: Vector Analysis. Schaum’s Outlines. 2. Auflage. McGraw-Hill, 2009, .
 Heinz Schade, Klaus Neemann: Tensoranalysis. 3. überarbeitete Auflage. de Gruyter, Berlin 2009, .
 Klaus Jänich: Vektoranalysis. 5. Auflage. Springer-Verlag, Berlin 2005, .

Fordítás

Analitikus geometria